Николай Мухтарбекович Суменов (1 марта 1938 — 19 ноября 2014, Москва) — советский и российский кинокритик, киновед, педагог.

Биография 
В 1965 году окончил киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, в 1971 году — аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения на тему «Документализм и проблема художественной правды в современном игровом кино». Работал главным редактором Экспериментального творческого объединения киностудии «Мосфильм», заместителем главного редактора журнала «Искусство кино», заведующим сектором НИИ киноискусства, инструктором, а затем заведующим сектором кино отдела культуры ЦК КПСС.

Был советником министра культуры РФ, советником руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии.

Член Союза кинематографистов, кандидат искусствоведения, доцент, много лет преподавал на кафедре киноведения ВГИКа.

Автор ряда книг и статей по вопросам киноискусства. Автор сценария фильма «Любовь Орлова. Монолог от первого лица» (2010).

Библиография 
 Документализм и проблема художественной правды в современном игровом кино : Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. искусствоведения : (822) / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории литературы и искусства. — Москва, 1971. — 16 с. 
 Документализм в игровом кино. — Москва : Знание, 1973. — 40 с.
 Политический фильм. — Москва : Знание, 1977. — 48 с.
 Фильмы, созданные друзьями. — Москва : Знание, 1982. — 57 с.
 Киностудия «Мосфильм». — Москва: Союзинформкино, 1982. — 63 с.
 Летопись революции на экране: Историко-революционный фильм. — М.: Союзинформкино, 1983. — 64 с.
 Твой сын, земля. — М. : Знание, 1984. — 56 с.
 Юрий Озеров [Текст] / Н. М. Суменов, О. М . Сулькин. — Москва : Искусство, 1986. — 240 с.
 Болотбек Шамшиев. — Москва: Союзинформкино, 1989. — 29, [2] с.
 Они и мы. — Москва : Знание, 1989. — 58 с.
 Прежде всего я артист (Леонид Филатов). — Москва : Знание, 1991. — 52 с.
 Эликсир Казановы : сборник рассказов. — Москва : РОБЕКО, 2007. — 146, [1] с.

Примечания 

Кинокритики СССР
Кинокритики России
Киноведы СССР
Киноведы России
Преподаватели ВГИК
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Персоналии:Мосфильм
Заведующие секторами отделов ЦК КПСС